Tiefer Stollen bezeichnet

im Allgemeinen einen Wasserlösungsstollen, häufig auch Erbstollen, siehe Stollen (Bergbau)
ein ehemaliges Eisenerz- und heutiges Besucherbergwerk in Aalen-Wasseralfingen, siehe Tiefer Stollen (Wasseralfingen)
Siehe auch:
 Alter Tiefer Stollen